Цараев:
 Цараев, Алан Альбертович (род. 1999) — российский футболист.
 Цараев, Альберт Суликович (род. 1967) — советский и российский футболист.

См. также 
 Цораев